Mladen Dabanovič (Maribor, 13 de setembro de 1971) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como goleiro.

Carreira 
Mladen Dabanovič se profissionalizou no NK Maribor.

Seleção 
Mladen Dabanovič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Maribor
Jogadores da Eurocopa de 2000
Goleiros da Eslovênia